CLU steht für:
 CLU (Programmiersprache)
 California Lutheran University
 eine Figur in den Filmen Tron und Tron: Legacy
 Container Living Units – engl. für Containerdorf
 Container Launch Unit – moderne Schiffsbewaffnung, für senkrecht aus dem Schiffsrumpf startende Raketen, z. B. XM501 Non Line of Sight Launch System
 Columbus Municipal Airport (Indiana) (IATA-Code), Flughafen von Columbus (Indiana), Indiana
 CargoLogicAir (ICAO-Code), britische Frachtfluggesellschaft
 Triple Alpha Luftfahrtgesellschaft (ICAO-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft

ČLU steht für:
 Česká lakrosová unie (dt.: Tschechische Lacrosse Union), Mitglied der European Lacrosse Federation

clu steht für:
 Caluyanon (ISO-639-3-Code), Visayassprache in Caluya, Antique, Philippinen

Siehe auch:
 Clue
 Clou
 KLU

CLU